Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „10”:

Wojska Polskiego:
 10 Regiment Pieszy Ordynacji Rydzyńskiej (1775-1794)
 10 Pułk Piechoty (1806-1813)
 10 Pułk Piechoty Liniowej (1831)
 10 Pułk Strzelców Pieszych (1831)
 10 Pułk Strzelców Polskich (1917-1918)
 10 Pułk Strzelców Wielkopolskich (1919) → 68 Wrzesiński Pułk Piechoty
 10 Pułk Piechoty (1919-1939)
 10 Pułk Strzelców Granicznych (1920)
 10 Pułk Piechoty (1940)
 10 Pułk Piechoty (1944-1945 i 1945-1949)

Armii Unii:
 10 Ochotniczy Pułk Piechoty Illinois (3 lata) (1861–1865)

Cesarstwa Austriackiego:
 10 Pułk Piechoty Cesarstwa Austriackiego

Austro-węgierskie:
 Galicyjski Pułk Piechoty Nr 10 (1715–1918)
 10 Pułk Piechoty Obrony Krajowej (1889–1917) → Pułk Strzelców Nr 10 (1917–1918)
 10 Pułk Piechoty Honwedu (1886–1918)

Armii Cesarstwa Niemieckiego:
 10 Pułk Grenadierów im. Króla Fryderyka Wilhelma II (1 Śląski) sformowany 21 listopada 1808; stacjonował w Świdnicy (Schweidnitz); przyporządkowany do VI Korpusu

Armii Imperium Rosyjskiego:
 10 Fiński Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (10-й Финляндский стрелковый полк)
 10 Małorosyjski Pułk Grenadierów (10-й гренадерский Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк)
 10 Nowoingermanlandzki Pułk Piechoty (10-й пехотный Новоингерманландский полк)
 10 Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (10-й стрелковый полк)

Armii Brytyjskiej:
 10 Pułk Piechoty